Altofing ist der Ortsname von

 Altofing (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Altofing (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern